Agricultura:
 Llei de Reforma Agrària d'Espanya (segle -VI)
 Reforma agrària
 Esdeveniments:
 Reforma emancipadora del 1861 a Rússia
 Guerra de Reforma (1857-1861) a Mèxic
 Reforma Imperial (1495) Sacre Imperi Romanogermànic
 Reforma de nou estatut d'autonomia
 Reforma cluniacenca
 Reforma de Nikon (1654), Església Ortodoxa Russa
 Reforma Protestant, moviment de reforma cristiana a Europa, que generalment es considera que comença amb Les 95 tesis de Luter, que van acabar amb l'escissió dels grups reformistes i l'establiment del luteranisme, el calvinisme i l'anabaptisme 
 Reforma gregoriana
 Reformes d'Atatürk o la Revolució Turca/Revolució d'Atatürk
 Física: Reformat catalític, procés químic utilitzat en el refinament del petroli, fonamental en la producció de gasolina
 Lingüística: Reforma ortogràfica, tipus de planificació lingüística que té per objectiu provocar un canvi major en l'ortografia d'una llengua
 Organitzacions:
 Reforma Athletic Club, club de futbol a Mèxic
 Nova Reforma (Andorra)
 Reforma Democràtica, efímera associació política espanyola d'ideologia conservadora fundada el (1976-77) que participà en el procés de constitució d'Aliança Popular 
 Moviment de Reforma Islàmica d'Eritrea (1975), grup d'oposició armat d'Eritrea creat amb suport del Sudan
 Reforma Social Espanyola (1976), partit polític
 Societat Neerlandesa per la Reforma Sexual, organització neerlandesa, fundada el 1946, que defensa un canvi de l'actitud vers la sexualitat en la societat
 Institut de Reforma Agrària  (1932-1939), Espanya
 Toponímia:
 La Reforma
 Mineral de la Reforma, municipi a Mèxic
 Premsa:
 La Reforma: eco de los dependientes de comercio, publicació reusenca (1900-1901 i 1903-1905)